Banco Exterior de España, banco español
Banco Exterior (Venezuela), banco venezolano